Páez - Baglietto/Baglietto - Páez é um cd coletânea com músicas dos roqueiros argentinos Fito Páez e Juan Carlos Baglietto. O álbum foi lançado em 1995 com o selo EMI.

Faixas

Ligações externas
 jcbaglietto.com.ar/

Álbuns de 1995
Álbuns de Juan Carlos Baglietto
Álbuns de Fito Páez